Mark Hollis (ur. 1984) – amerykański lekkoatleta
 Mark Hollis (1955–2019) – brytyjski muzyk, wokalista i lider Talk Talk
 Mark Hollis – debiutancki album Marka Hollisa